Андре́евское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сусанинского района Костромской области России. 

Административный центр — село Андреевское.

История 
Андреевское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района
 Поселение на портале государственных органов Костромской области

Муниципальные образования Сусанинского района
Сельские поселения Костромской области